Heu steht für:

 Heu, getrocknete oberirdische Biomasse von Grünlandpflanzen 

Heu ist der Name von:
 Heu (Familie), französische Adelsfamilie
 Josef Heu (1876–1952), österreichischer Maler und Bildhauer
 Georg Heu (* 1965), österreichischer Fußballtorwart und -trainer

HEU ist die Abkürzung für:

 Hochangereichertes Uran, engl. highly enriched uranium

Siehe auch:
 Hoi
 Høj
 Hooi

HEU